Svenska linjen kan syfta på:
Den svenska linjen –ett betänkande 1956 från 1955 års atomenergiutredning om den civila kärnteknikens utveckling
Den Svenska Linjen – en pamflett från augusti 1940